

Patronyme 

 Hideo Nagata (1885-1949), poète et dramaturge japonais ;
 Hiroko Nagata (1945-2011), radicale gauchiste japonaise ;
 Linda Nagata (1960-), écrivain américain de science-fiction ;
 Masaichi Nagata (1906-1985), producteur japonais ;
 Masayoshi Nagata (1927-2008), mathématicien japonais ;
 Nagata Mikihiko (1887-1964), dramaturge et poète japonais ;
 Takeshi Nagata (1913-1991), géophysicien japonais ;
 Yūji Nagata (1968-), catcheur japonais.

Toponyme 
 le district de Nagata, quartier administratif de l'arrondissement spécial de Chiyoda à Tōkyō.
 Nagata,  station du métro de Kobe.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais